Сан-Бриссуш:

 Сан-Бриссуш — дольмен, позднее перестроенный в католическую часовню Богоматери Освобождающей.
 Сан-Бриссуш — фрегезия (район) в муниципалитете Бежа округа Бежа в Португалии.